Goldene Moschee bezeichnet folgende Moscheen:

 al-Askari-Schrein in Samarra, Irak
 Masjid Al-Dahab in Manila, Philippinen
 Sunehri Masjid in Lahore, Pakistan